

Geografia 
 Bolivia – stato dell'America meridionale
 Bolivia – località della Carolina del Nord, Stati Uniti d'America
 Bolivia – comune di Cuba

Musica 
 Bolivia – singolo di Francesca Michielin del 2018